Attila kan syfta på:

 Attila (cirka 406-453), hunnernas kung 434-453
 Attila av Zamora (850–920), den förste biskopen av Zamora, ett helgon
 Attila (klädesplagg) – ett klädesplagg
 Attila (musikgrupp) – ett amerikanskt metalband
 Attila (opera) – en opera av Verdi
 Attila (släkte) – ett släkte fåglar
 Attila (tecknad serie) – en tecknad serie
 Attila - Krigarfolkets härskare – en amerikansk miniserie från 2001
 IF Attila – en rugbyföreningen i Stockholm
 1489 Attila – en asteroid i huvudbältet